Искандери — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Искандери, Ирадж (1907—1984) — иранский политический деятель, генеральный секретарь Народной партии Ирана.
 Искандери, Сулейман-мирза (1877—1943) — иранский политический и государственный деятель; министр просвещения Ирана. См. также 
 Искандер
 Искандеров